Ashleigh Barty era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al secondo turno.

In finale Iga Świątek ha battuto Belinda Bencic con il punteggio di 6–2, 6–2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Ashleigh Barty (secondo turno)
  Belinda Bencic (finalista)
  Johanna Konta (secondo turno)
  Elise Mertens (ritirata)

  Iga Świątek (campionessa)
  Petra Martić (secondo turno)
  Julija Putinceva (secondo turno)
  Wang Qiang (secondo turno)

Wildcard 

  Samantha Stosur (primo turno)
  Olivia Gadecki (primo turno) 

  Ajla Tomljanović (primo turno)

Qualificate 

  Madison Brengle (primo turno)
  Cori Gauff (semifinale)
  Maddison Inglis (Secondo turno)

  Jasmine Paolini (primo turno) 
  Ljudmila Samsonova (primo turno) 
  Storm Sanders (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International 2021